Maniak! est un magazine bimestriel (6 numéros par an), consacré au jeu de cartes à collectionner (JCC) Pokémon et Yu-Gi-Oh! créé par Guillaume Gille-Naves (également cocréateur de Lotus Noir) pour la société Darwin Project et lancé en 2002 dans une version mensuelle.

Maniak! est aujourd'hui édité par la société BOCAGE.

Maniak! s'est inspiré des illustrations de Bertrand Bès, les p'tits Maniaks, pour articuler ses rubriques et son ton. Black Jack, Gothika, Touthenkarte, Hektor, Franky et les autres, sont des personnages inspirés des univers de Tim Burton et dessinés façon manga. Ils vivent dans le château des Kartepates, et profitent de tout leur temps libre pour faire du cosplay de leurs héros préférés. Ils sont forcément toujours à la page du dernier jeu joué, des meilleures cartes à collectionner ou de la dernière news du japon.

Historique 
Maniak! est partenaire de Dragon Blanc. Le  de Maniak! a été publié en  en mensuel par Darwin Project. Cette première édition était alors plus généraliste, parlant autant de jeux, que de mangas, de jouets, dessin animés, on était plus dans un magazine de culture JCC/manga. Le magazine pré-publiait également des bande dessinées : Le Collège invisible, Sillage, Rosco le rouge, etc.

Darwin Project a également édité trois hors-séries dédiés à Pokémon et un dédié à Duel Masters qui apprenaient les règles des jeux et permettaient aux plus jeunes de pouvoir jouer avec leurs premières cartes.

La publication du magazine a été interrompue en  avant d'être reprise en  dans une nouvelle version bimestrielle par la société Play Factory.

Contenu 
La nouvelle édition du magazine est largement recentrée sur les jeux à collectionner, les rubriques s'articulent autour des jeux Pokémon et Yu-Gi-Oh! en présentant leur actualité, des conseils, parfois le portrait d'un des héros du dessin animé et surtout le top des meilleurs cartes et des decks, et les cotes des cartes.

Hors Séries 
Les Hors séries sont toujours édités avec des boosters en insert.
 #1 Pokémon Ex Rubis Saphir (Darwin Project)
 #2 Pokémon Ex Rouge feu et Vert Feuille
 #3 Pokémon Ex Team Magma vs Team Aqua
 #4 DuelMasters
 #5 Dragon Ball Saison 1 et 2 (reprise par Play Factory) en 
 #6 Dragon Ball Saison 5 et Le Top des cartes de Naruto en 
 7 Pokémon Noir & Blanc

Liens internes 
 Play Factory
 Dragon Blanc, magazine plus particulièrement dédié aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh!, Magic et Hearthstone
 Pokémon Trading Card Game
 Yu-Gi-Oh!
 Yu-Gi-Oh! GX
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer

Liens externes 

Magazine français
Presse consacrée aux jeux
Titre de presse créé en 2002